Francisco Sá – politico brasiliano (1862-1936)
 Francisco Pedro Manuel Sá – calciatore argentino (n. 1945)
 Francisco Sá – municipio del Minas Gerais (Brasile)